Mužská dvouhra Ricoh Open 2016 probíhala v první polovině 2016. Do singlové soutěže tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Nicolas Mahut hrající na divokou kartu, jenž se opět probojoval do přímého boje o titul.

Vítězem dvouhry se stal osmý nasazený Nicolas Mahut, jenž ve finále zdolal turnajovou sedmičku Gillese Müllere po dvousetovém průběhu dvakrát 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Ricoh Open 2016